Lukanga steht für:

 Lukangasümpfe, Sumpfgebiet in Sambia
 Lukanga (Fluss), Fluss in Sambia
 Lukanga (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratische Republik Kongo